Фе́ликс Алекса́ндр Ле-Данте́к () (16 января 1869 года, Плугастель , Франция — 7 июня 1917 года, Париж, Франция) — французский биолог, паразитолог и философ науки.

Биография 
Родился 16 января 1869 года в Плугастеле в семье отставного врача Военно-морского флота Жан-Мари Ле-Дантека, занимавшегося частной медицинской практикой.<ref name="gallica">Antoine Brébion  Dictionnaire de bio-bibliographie générale, ancienne et moderne de l’Indochine française , 1935. — P. 227.</ref>

В 1875—1883 год ах семья переезжает в Ланьон, где Феликс учится в коллеже. Затем продолжает образование в . А во время каникул гостит у Эрнеста Ренана в загородном доме в Перро-Гирек.

В 1884 году, получив бакалавра, Ле-Дантек изучает математические дисциплины в Лицее Жансон-де-Сайи.

Будучи слишком юным для поступления в Политехническую школу и поэтому в 1885—1888 годах учился в Высшей нормальной школе (Высшем педагогическом институте), которую окончил с лиценциатом по естественным наукам. Затем слушал курс лекций Альфреда Жиара.

В 1889—1890 годах Ле-Дантек работает агреже в Институте Пастера и Высшей нормальной школе, а также исследовалем под руководством Пьера Эмиля Дюкло в лаборатории физической химии . Он завязывает дружеские отношения с Александром Йерсеном. Также проходит службу на Военно-морском флоте в Тонкине. Здесь он встретился с французским колонизатором , который предложил Ле-Дандтеку совершить экспедицию по Лаосу.

В промежуток 15 февраля — 17 апреля 1890 года исследовав реки Хонгха и Да Ле-Дантек Ле-Дантек получает сообщение из дома с просьбой о скорейшем возвращении. В то же время он сам заболел гемоглобинурийной лихорадкой и собирался уехать во Францию.

Поправившись он продолжил работу с Луи Пастером и Пьером Эмилем Дюкло. В ноябре—декабре 1890 год а становится слушателем курса по микробиологии в Институте Пастера.

14 марта 1891 года получает учёную степень доктора наук за диссертацию «Исследование внутриклеточного пищеварения у простейших» (), которую написал под впечатлением от открытий И. И. Мечникова.

В 1891—1892 год ах по заданию Института Пастера находился в командировке в Бразилии в Сан-Паулу, где сосредотачивается на изучении эндемической жёлтой и жёлтой лихорадке. Однако, опасаясь повторного заболевания возвращается во Францию.

В 1893 году становится преподавателем зоологии на факультете естественных наук в Лионском университете.

В 1895 году принимает участие в океанологической экспедиции профессора  к берегам Бискайского залива на судне Le Caudan.

Вернувшись в 1896 год у в Париж Ле-Дантек продолжает заниматься лабораторными исследованиями с Альфредом Жиаром и в Высшей нормальной школе, также читает лекции в 

С 1899 года — профессор общей эмбриологии в Сорбонне.

В 1899—1902 годах читает дополнительный курс по эмбриологии в Сорбонне.

В 1900—1901 годах происходит первый приступ туберкулёза из-за которого Ле-Дантек вынужден провести время в санатории  Здесь он встречает священника, с которым ведёт продолжительные беседы о религии и атеизме. Итогом этих бесед становится книга «Столкновение» ().

В 1902—1917 годах читает курс общей эмбриологии. С 1908 года также курс общей биологии.

В 1905 году новый приступ туберкулёза заставляет вернуться Ле-Дантека в санаторий Отвиля.

12 октября 1909 года Ле-Дантек становится Кавалером Ордена Почётного легиона.

В августе 1914 года, с началом Первой мировой войны служил санитаром-добровольцем в военном госпитале в Ланьоне. Затем работает Валь-де-Грасе в лаборатории серотерапии брюшного тифа профессора , где отслеживает чистоту и качество изготовления иммунных сывороток. Здесь же он знакомится с Казимиром Сепедом.

В 1915 году собирается идти на фронт, но получает отказ призывной комиссии.

В 1916 году усиливаются приступы туберкулёза.

Умер 7 июня 1917 года в Париже.

В 1918 год у в  вышел некролог посвящённый Феликсу Александру Ле-Дантеку..

 Философские и естественнонаучные взгляды 
Исходя из позитивистских идей Огюста Конта Ле-Дантек был сторонником натуралистического монизма, считая, что между живой и неживой природой нет существенных различий. Отсюда он полагал, что мир целиком подчинён детерминизму, а значит в нём нет места целесообрзности и свободе. При этом он был убеждён в невозможности предвидения будущего.

Будучи сторонником учения Жана-Батиста Ламарка о наследовании приобретенных свойств, Ле-Дантек критиковал Августа Вейсмана и Хуго де Фриза.

Рассматривая природу психики Ле-Дантек пришёл в выводу, что она не отличается качественным образом от физиологии, а отсюда считал, что сознание не является самостоятельной реальностью, а есть лишь эпифеномен.

Являясь убеждённым сциентистом Ле-Дантек считал, что философия может существовать лишь в той мере, в какой её концепции и суждения совпадают с данными естественных наук. Философские системы им уподоблялись произведениям искусства, каждое из которых создана по вкусу и предпочтению определённого мастера, а значит не лишено субъективизма. Подобным образом Ле-Дантек выступал с критикой философской доктрины (интуитивизм, философия жизни) Анри Бергсона, считая, что сочинения последнего для научного изучения мира полезны в той же мере, как и произведения Фидия или Людвига ван Бетховена.

В вопросах этики Ле-Дантек высказал мысль об эгоистичности человеческой природы и делал вывод о том, что социальная жизнь, как и сознание, может быть объяснена биологией.

 Научные труды 

 Новая теория жизни (Théorie nouvelle de la vie, 1896)
 Биологический детерминизм и сознательная личность (Le déterminisme biologique et la personnalité consciente, 1897); 
 Эволюция личностная и наследственная: теория количественных изменений (Evolution individuelle et hérédité : théorie de la variation quantitative, 1898);
 Ламаркизм и дарвинизм (Lamarckiens et darwiniens, 1899);
 Трактат о биологии (Traité de biologie, 1903); 
 Пределы познаваемого (Les limites du connaissable, 1903)
 Естественные законы (Les lois naturelles, 1904); 
 Атеизм (L’athéisme, 1906); 
 От человека к науке (De l’homme à la science, 1907); 
 Кризис трансформизма (La crise du transformisme, 1909);
 Элементы философии биологии (Elements de philosophie biologique, 1911);
 Эгоизм, единственная основа всякого общества (L'égoisme, seule base de toute société, 1911) 
 Против метафизики (Contre la métaphysique, 1912)
 Проблема смерти и универсальное познание (Le problème de la mort et la connaissance universelle, 1917).

 Монографии изданные на русском языке 

 Ле-Дантек Ф. А. Живое вещество = (La matière vivante) / Ф. Ле-Дантек; С двумя доп. его ст. «Жизнь и смерть» и предисл. проф. А. Жиара; Пер. с фр. В. К. Агафонова. — М. : маг. «Книжное дело», 1898. — 220 с.
 Ле-Дантек Ф. А. Индивидуальная эволюция, наследственность и неодарвинисты / Ф. Ле-Дантек; Пер. с фр. под ред. В. Н. Линда. — М.: маг. «Книжное дело», 1899. — XVI, 303 с.
 Ле-Дантек Ф. А. Ламаркизм и дарвинизм : Обзор некоторых теорий образования видов / Ф. Ле-Дантек, доц. общ. эмбриологии в Сорбонне; Пер. с франц. Г. А. Котляра под ред. Н. Н. Яковлева, проф. СПб. Горн. ин-та. — СПб: О. Н. Попова, 1900. — [2], II, 207 с.; 18. — (Образовательная библиотека. Сер. 3; № 10).
 Ле-Дантек Ф. А. Что такое наука и её методы? : Философ. беседы / Ф. Ле-Дантек; Пер. с фр. Н. Г.; Под ред. В. В. Битнера. —СПб : Вестн. знания (В. В. Битнера), 1908. — 72 с. : ил. — (Библиотека для саморазвития).
 Ле-Дантек Ф. А. Основные начала биологии / Феликс Ле-Дантек; Пер. с 2-го фр. изд. Э. Стиглис, под ред. В. А. Базарова. — СПб.: Знание, 1910. — VIII, 171 с.
 Ле-Дантек Ф. А. Познание и сознание : Философия XX века / Феликс Ле-Дантек; Пер. с фр. В. А. Базарова. — СПб.: Н. П. Карбасников, 1911. — VI, 234 с.
 Ле-Дантек Ф. А. Хаос и мировая гармония / Феликс Ле-Дантек, проф. общ. биологии в Сорбонне; Пер. с фр. В. Кривской. — 2-е изд. — М. : Звезда, [1912?]. — 144 с. — (Наука, искусство, литература; № 7).
 Ле-Дантек Ф. Атеизм. / Пер. с фр. Прим. и вступ ст. А. Л. Рубинштейна, пред. В. С. Рожицына. — М.:Безбожник,1930. 
 Ле-Дантек Ф. А. Познание и сознание: Философия XX века. / Пер. с фр. — 2-е изд. — М.: Эдиториал УРСС, 2010. — 240 с. ISBN 978-5-397-01020-7 — (Из наследия мировой философской мысли: теория познания)

 Примечания 

 Литература 

 
 Кожевников В. А.'' Исповедь атеиста : (По поводу кн. Ле-Дантека «Атеизм») / В. Кожевников. — 3-е изд. — М. : Религ.-филос. б-ка, 1915 (Сергиев Посад). — 28 с.
 Митрополит Вениамин (Федченков)  В. А. Кожевников (1852—1917) // «Духовный Собеседник» — № 4 (28). — 2001 г.
 Pérez (Charles), Félix Le Dantec (1869—1917), Librairie Félix Alcan, Paris, 28 p, 1918. 
 Bouyssi (François), «Félix Alexandre Le Dantec» in Alfred Giard (1846—1908) et ses élèves : un cénacle de " philosophes biologiste, t. 2, pp 146–163, PU du Septentrion, Paris, 1998. 
 Moreau (Jacques), L’oeuvre de Félix Le Dantec 1869—1917, La méthode Scientifique, les lois biologiques, les horizons philosophiques, 125 p., Paris, Larousse, 1917.

Биологи Франции
Философы Франции
Преподаватели Парижского университета
Паразитологи Франции
Философы науки
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Умершие от туберкулёза